Izraz sraka lahko pomeni naslednje:
 Sraka, vrsta ptice iz družine vranov (Corvidae)
 Sraka, založba
 Sraka, priimek
 Sraka, slika krajine, olje na platnu, ki jo je ustvaril francoski impresionist Claude Monet